Almirall: graduació militar de la marina
 Laboratoris Almirall: empresa farmacèutica
 Valentí Almirall i Llozer: republicà federalista i catalanista
 Maria Rosa Almirall i Oliver: ginecòloga i obstetra catalana